Motey ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Motey-Besuche
Motey-sur-Saône